Stroppel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Stroppel (* 1934), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für Verfahrenstechnik in der Pflanzenproduktion
 Catharina Stroppel (* 1971), deutsche Mathematikerin
 Clemens Stroppel (* 1959), deutscher Geistlicher und Generalvikar